Schwochow ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schwochow (* 1978), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Heide Schwochow (* 1953), deutsche Drehbuchautorin

Schwochow ist der Name folgender Orte:

 Schwochow, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Swochowo (Bielice)

Siehe auch:
 Schwuchow